

Geografia
Hoskins – comune del Nebraska

Persone
Allen Hoskins – attore statunitense
Bob Hoskins – attore e regista britannico
Brandie Hoskins – cestista statunitense
Jannie Hoskins – attrice statunitense
John Hoskins il Vecchio – pittore britannico
Melissa Hoskins – ciclista australiana
Tina Hoskins, nota come Tina Charles – cantante britannica
Will Hoskins – calciatore britannico